Бенасаль (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Маэстрасго. Занимает площадь 79,6 км². Население — 1297 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial
 Aspectes de Benassal
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Web de turismo de Benasal en la Comunidad Valenciana

Муниципалитеты Кастельона